Kalifornium (98Cf) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním vyrobeným izotopem byl v roce 1950 245Cf.

Je známo 20 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější jsou 251Cf (poločas přeměny 898 let), 249Cf (351 let), 250Cf (13,08 let) a 252Cf (2,645 let). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 1 rok, většina pod 4 hodiny. Také byly popsány 2 jaderné izomery tohoto prvku (246mCf a 249mCf).

Kalifornium-252 
Kalifornium-252 (252Cf) se přeměňuje alfa rozpadem a spontánním štěpením a používá se jako zdroj neutronů.

Použití 
Tento izotop produkuje velké množství neutronů a využívá se například v jaderné energetice k zahájení štěpné reakce, v lékařství k radioterapii a v petrochemickém průzkumu na hledání vrstev ropy a vody.

Seznam izotopů

Reference 

Kalifornium
Kalifornium